

Astronomia 
Mädler – Cratere della superficie della Luna.
Mädler – Cratere della superficie di Marte.

Persone 
Johann Ferdinand Mädler – Calciatore tedesco (1879-?).
Johann Heinrich von Mädler – Astronomo tedesco (1794-1874).